Karl Wilhelm Ludwig von Hessen und bei Rhein (* 23. April 1809 in Darmstadt; † 20. März 1877 in Darmstadt) war ein Prinz von Hessen und bei Rhein sowie General der Infanterie.

Leben 
Karl war der zweite Sohn des Großherzogs Ludwig II. von Hessen und bei Rhein aus dessen Ehe mit Prinzessin Wilhelmine von Baden (1788–1836), Tochter des Erbprinzen Karl Ludwig von Baden. Er wurde gemeinsam mit seinem älteren Bruder Ludwig erzogen und unternahm mit diesem auch ausgedehnte Bildungsreisen durch Europa.

Karl ehelichte am 22. Oktober 1836 in Berlin Prinzessin Elisabeth von Preußen (1815–1885), eine Nichte von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Schwester der späteren bayerischen Königin Marie.

Karl war General der Infanterie der Großherzoglich Hessischen Armee und von 1836 bis zu seinem Tod 1877 Inhaber des nach ihm benannten 4. Infanterie-Regiments.

Sein Wohnsitz war das Palais Prinz Karl (Wilhelminenstraße 34) in Darmstadt, welches heute (nach mehrfachen An- und Umbauten) von der Deutschen Rentenversicherung genutzt wird. Karl von Hessen-Darmstadt ist im Alten Mausoleum im Park Rosenhöhe bestattet.

Politik 
Aufgrund der Verfassung des Großherzogtums Hessen war Prinz Karl von 1834 bis zur Wahlrechtsreform infolge der Märzrevolution 1849 Mitglied der ersten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen. Nach dem Sieg der Reaktion war er von 1856 bis 1877 erneut Mitglied der ersten Kammer. Aufgrund der Kinderlosigkeit seines älteren Bruders, des Großherzogs Ludwig III. von Hessen-Darmstadt war Karl nächster Thronerbe. Zur Thronfolge kam es aber nicht, weil erstens Karl wenige Wochen vor Ludwig III. verstarb und weil bereits zuvor Karls Sohn Ludwig zum Thronfolger bestimmt worden war, der dann auch 1877 offiziell neuer Großherzog von Hessen-Darmstadt wurde.

Nachkommen 
Aus Karls Ehe gingen vier Kinder hervor:

 Ludwig IV. (1837–1892), Großherzog von Hessen und bei Rhein
⚭ 1. 1862 Prinzessin Alice von Großbritannien und Irland (1843–1878)
⚭ 2. 1884 (annull. 1884) Alexandrine von Hutten-Czapska (1854–1941), gesch. Kolemin, „Gräfin von Romrod“ 1884
 Heinrich (1838–1900)
⚭ 1. (morg.) 1878 Caroline Willich, gen. von Pöllnitz (1848–1879), „Freifrau von Nidda“ 1878
⚭ 2. (morg.) 1892 Emilie Hrzic de Topuska (1868–1961), „Freifrau von Dornberg“ 1892
 Anna (1843–1865)
⚭ 1864 Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin (1823–1883)
 Wilhelm (1845–1900)
⚭ (morg.) 1884 Josephine Bender (1857–1942), „Frau von Lichtenberg“

Vorfahren 

Anmerkung: Durch interfamiliäre Heiraten sind Ludwig IX. Landgraf von Hessen-Darmstadt und seine Frau Karoline gleich zweifache Ur-Großeltern von Karl. Durch weitere interfamiliäre Heiraten entsteht die Situation, dass die gemeinsamen Vorfahren  Ludwig VIII. Landgraf von Hessen-Darmstadt und seine Frau Charlotte gleich vierfache Ur-Ur-Großeltern Karls sind.

Literatur 
 Adolf von Deitenhofen: Fremde Fürsten in Habsburgs Heer 1848–1898. Im Selbstverlage, 1898, S. 79–80.
 Eckhart G. Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. (= Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission. N.F., Bd. 34) Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, Nr. HD 73, S. 350–351 (Eckhart G. Franz).
 Jochen Lengemann: MdL Hessen. 1808–1996. Biographischer Index. (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Bd. 14 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Bd. 48, 7). Elwert, Marburg 1996, ISBN 3-7708-1071-6, S. 181.
 Johann W. Steiner: Zur Geschichte des Grossherzogthums Hessen. S. 109.
 Johann Wilhelm Christian Steiner:  Zur Geschichte Ludewigs I., Grohßerzog von Hessen und bei Rhein. S. 101.

Weblinks 
 

Mitglied der Ersten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
General der Infanterie (Hessen-Darmstadt)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
Ludwig II. (Hessen-Darmstadt)
 
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Hausordens der Treue
Träger des Ordens vom Zähringer Löwen (Großkreuz)
Träger des Hubertusordens
Träger des Erlöser-Ordens (Großkreuz)
Großkreuz des Hausordens vom Goldenen Löwen
Großkreuz des Guelphen-Ordens
Großkreuz des Großherzoglich Hessischen Ludwigsordens
Träger des Großherzoglich Hessischen Verdienstordens (Großkreuz)
Träger des Ordens der hl. Mauritius und Lazarus (Großkreuz)
Großkreuz des Hausordens der Wendischen Krone
Träger des Turm- und Schwertordens (Großkreuz)
Träger des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens (Großkreuz)
Träger des Ordens des Heiligen Andreas des Erstberufenen
Träger des Ordens der Württembergischen Krone (Großkreuz)
Deutscher
Geboren 1809
Gestorben 1877
Mann